La prima edizione del torneo è stata interrotta a causa della pandemia di COVID-19, pertanto non c'è nessun detentore del titolo.In finale Mackenzie McDonald ha battuto Jurij Rodionov con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Michail Kukuškin (primo turno)
  Evgenij Donskoj (primo turno)
  Cedrik-Marcel Stebe (ritirato)
  Prajnesh Gunneswaran (semifinale)

  Henri Laaksonen (semifinale)
  Jurij Rodionov (finalista)
  Martin Kližan (quarti di finale)
  Blaž Rola (primo turno)

Qualificati 

  Bogdan Bobrov (primo turno)
  Pavel Kotov (secondo turno)

  Vladyslav Manafov (primo turno)
  Ryan Peniston (primo turno)

Lucky Loser 

  Ivan Nedelko (primo turno)

  Roberto Quiroz (primo turno)

Alternate 

  Ulises Blanch (secondo turno)

  Wu Tung-lin (secondo turno)

Wildcard 

  Timofey Skatov (primo turno)
  Dostanbek Tashbulatov (primo turno)

  Denis Yevseyev (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Nur-Sultan Challenger I 2021